El Condado de Fremont es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Fremont (Colorado)
 Condado de Fremont (Idaho)
 Condado de Fremont (Iowa)
 Condado de Fremont (Wyoming)